Aubertin steht für:

 Aubertin, eine französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques

Aubertin ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Aubertin (1934–2015), französischer bildender Künstler
 Bernard Aubertin (Orgelbauer) (* 1952), französischer Orgelbauer
 Bernard-Nicolas Jean-Marie Aubertin OCist (* 1944), Erzbischof von Tours
 Philippe Aubertin (* 1969), französischer Kanute
 Simon Alexandre Ernest Aubertin (1825–1893), französischer Mediziner